Veneza FM é uma estação de rádio brasileira com sede em Caxias, cidade do estado do Maranhão. Pertencente ao Sistema Veneza de Comunicação, a emissora opera no dial FM na frequência 102.3 MHz. A emissora já foi afiliada da Rede SomZoom Sat entre 1999 e 2004 e também teve uma curta passagem com a Rede Jovem Pan em 2016.

Veneza